Le Trophée européen FIRA de rugby à XV 1997–1998 est une compétition qui réunit les nations de la FIRA–AER qui ne participent pas au Tournoi des Cinq Nations. Il sert aussi de tour B au qualification pour le mondial 1999 : les deux premiers de chaque poules sont qualifiés pour le tour C.

Équipes participantes 

Poule A
 
 
 
 
 

Poule B
 
 
 
 
 

Poule C

Poule A

Classement 

|}

Matchs joués

Poule B

Classement 

|}

Matchs joués

Poule C

Classement 

|}

Matchs joués

Bibliographie

Liens externes 
 Accueil de la FIRA-AER

1997-1998
Rugby à XV en 1997
Rugby à XV en 1998